Мартуни — название населенных пунктов, произошедшее от псевдонима революционера, партийного и государственного деятеля А. Ф. Мясникова:

Азербайджан 
 Мартуни — до 1990 г. название села Гюнешли в Шамкирском районе.
  — село в Шамкирском районе Азербайджана.

Армения 
Мартуни — город в области Гегаркуник.
 — село в Гехаркуникской области.

Грузия 
  — село в Ахалкалакском муниципалитете.

Нагорный Карабах 
Мартуни (Ходжавенд) — город, административный центр Мартунинского района.